Diedorf è il nome delle seguenti località
 Diedorf – comune tedesco
 Diedorf/Rhön – frazione del comune tedesco di Dermbach